

События

Римская республика 
 Консулы: Марк Эмилий Лепид (патриций) и Луций Аврелий Орест (плебей); претор: Гай Семпроний; монетный триумвир: Тит Квинкций Фламинин.
 Армия консула Ореста подавляет мятеж на Сардинии. При нём служат Гай Гракх (квестором) и Марк Эмилий Скавр.

Азия 
 Против Деметрия Никатора восстают жители Антиохии, а вскоре отпадают и другие города. В битве под Дамаском Александр II Забина разбивает Деметрия. Деметрий бежит в Птолемаиду, но его жена Клеопатра Тея не впускает Деметрия в город. Деметрий бежит в Тир.
 Царём государства Селевкидов провозглашён старший сын Деметрия II Селевк V Филометор, регентом при нём его мать Клеопатра Тея.
 В Каппадокии умирает (возможно, казнена) царица Ниса, правившая в качестве регента при своём сыне Ариарате VI. Ариарат VI становится полновластным царём Каппадокии.
 Элимаида и Персида отпадают от Парфянского царства.

Китай 
 После смерти шаньюя хуннов Цзюньчэня шаньюем хуннов провозглашён Ичжисе.
 Чжан Цянь возвращается в Чанъань.

Родились 
 Квинт Серторий (ум. 73 до н. э.), римский полководец, марианец, предводитель мятежа в Испании;
 126, ок. — Квинт Росций Галл (ум. 62 до н. э.), римский актёр;
 126, ок. — Гай Аппулей Дециан (ум. после 97 до н. э.), народный трибун около 98 года до н. э.

Скончались 
 Луций Корнелий Лентул Луп — консул Республики 156 года до н. э., цензор 147 года до н. э., ставший впоследствии принцепсом;
 Цзюньчэнь — шаньюй хунну со 161 года до н. э.

См. также

Примечания